Die Saison 2005/06 war die zweite Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Saison begann am 14. August 2005 und endete am 5. Juni 2006. Die zweite Spielzeit der 2. Frauenfußball-Bundesliga verlief weitaus spannender als die Premierensaison. Mit Ausnahme der beiden Tabellenletzten rückte das Feld näher zusammen. Vier der sechs Entscheidungen fielen erst am letzten Spieltag.

Saisonverlauf 
In der Nord-Gruppe lieferten sich der VfL Wolfsburg und der FC Gütersloh 2000 ein packendes Duell um den Aufstiegsplatz. Mit den Wolfsburgern setzte sich schließlich die routiniertere Mannschaft durch. Nach einem 3:0-Sieg über den SuS Timmel konnte man bereits am vorletzten Spieltag jubeln. Mit Martina Müller stellte der VfL die beste Torjägerin der Liga. Gütersloh verpasste den Aufstieg, weil sie Wolfsburger Patzer einfach nicht ausnutzen konnte und selber Punkte ließ. Hinter dem Spitzenduo fanden sich Tennis Borussia Berlin, Wattenscheid 09 und die erstarkte Victoria aus Gersten wieder. In Berlin verhinderten vereinsinterne Querelen eine erfolgreichere Saison. Hinter den Kulissen wurde über eine Fusion mit dem Regionalligisten Blau Weiß Hohen Neuendorf nachgedacht. Der TSV Jahn Calden, der im Vorjahr noch überraschend den dritten Platz erreichte, konnte die starke Vorsaison nicht wiederholen und fiel auf Platz neun zurück.

Auch Potsdams zweite Mannschaft ließ Federn. Beide Aufsteiger konnten die Klasse halten. Während Kiel sich spätestens nach Ostern in ruhigem Fahrwasser befand konnte in Neubrandenburg erst nach dem vorletzten Spieltag Entwarnung gegeben werden. Zwischen Lütgendortmund und Timmel entbrannte ein heißer Kampf gegen den Abstieg. Das glücklichere Ende hatten die Ostfriesinnen, die sich am letzten Spieltag durch ein 2:2 gegen Calden retten konnten. Die rote Laterne war über die gesamte Saison fest in den Händen des MTV Wolfenbüttel. Ein Wunder wie in der Vorsaison blieb aus. Lediglich zwei Unentschieden und sieben Tore konnte man für sich verbuchen.

Auch im Süden gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstiegsplatz. Vorjahresabsteiger Crailsheim verspielte in den letzten Wochen den Vorsprung gegenüber Saarbrücken. Am letzten Spieltag kam es zum Showdown der beiden Kontrahenten auf Crailsheimer Boden. Dort behielt der TSV die Nerven und schaffte durch einen 2:0-Sieg doch noch den direkten Wiederaufstieg. Die drei Aufsteiger trumpften gewaltig auf. Köln erreichte auf Anhieb Platz vier, während Altmeister Niederkirchen Platz fünf belegte.

Auch der dritte Aufsteiger, VfL Sindelfingen II, schaffte sportlich den Klassenerhalt. Da die eigene erste Mannschaft aus der Bundesliga abgestiegen ist musste die Reserve postwendend zurück in die Oberliga Baden-Württemberg. Jena konnte den starken dritten Platz der Vorsaison bestätigen. Sand, München und Frankfurt mussten den starken Aufsteigern weichen und erreichten nur hintere Mittelfeldplätze. Aue konnte den Klassenerhalt früher feiern als vor Jahresfrist. Vom Sindelfinger Zwangsabstieg profitierte der Karlsruher SC. Die Badenerinnen stellten die schlechteste Abwehr und kassierten die meisten Niederlagen der Südgruppe. Letzter wurde Viktoria Jägersburg. Die Homburgerinnen schöpften nach ihrem ersten Saisonsieg am vorletzten Spieltag noch einmal Hoffnung. Doch eine 0:3-Niederlage in Aue zerstörte sämtliche Träume vom Klassenerhalt.

Eigentlich hätte in dieser Saison erstmals die Relegation zwischen den drittletzten der beiden Gruppen stattfinden sollen. Da der Bundesliga-Absteiger FSV Frankfurt jedoch auf einen Start in der 2. Bundesliga verzichtet sagte der DFB die Relegationsspiele kurzfristig ab und beließ es bei vier Absteigern.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Aufstiegsrunde 
Automatisch stiegen die Meister der vier Regionalligen auf: Hamburger SV II (Nord), 1. FC Lokomotive Leipzig (Nordost), Herforder SV (West) und der SC 07 Bad Neuenahr II (Südwest).

Da der Süddeutsche Fußballverband keine Regionalliga hat, müssen die Meister der Oberligen Hessen, Baden-Württemberg und Bayern eine Aufstiegsrunde ausspielen. Hierfür qualifizierten sich folgende Mannschaften: TGM SV Jügesheim (Hessen), FV Löchgau (Baden-Württemberg) und der SC Regensburg (Bayern).

|}

Damit steigt der SC Regensburg in die 2. Bundesliga auf.

Statistiken 
Insgesamt fielen 999 Tore (Schnitt: 3,78). Davon entfielen auf die Nord-Gruppe 513 Tore (Schnitt 3,89) und auf die Süd-Gruppe 486 Tore (3,78). Die 264 Spiele wurden von 43.445 Zuschauern gesehen, was einem Schnitt von 165 entspricht. Zuschauerkrösus war der VfL Wolfsburg mit einem Schnitt von 297, gefolgt vom SuS Timmel mit 291. Der MTV Wolfenbüttel konnte nur einen Schnitt von 78 Zuschauern erreichen. Der Rekordbesuch von 1.150 Zuschauern wurde bei den Partien SuS Timmel – Victoria Gersten und TSV Crailsheim – 1. FC Saarbrücken erreicht.

Weblinks 
 
 

2005/06
Fußballsaison 2005/06